José Rivera puede referirse a:

 José Rivera Indarte (1814–1845), escritor argentino;
 José Rivera Ramírez (1925–1991), sacerdote español;
 José Eustasio Rivera (1889–1928), escritor colombiano;
 José Ribera (1591–1652), pintor español;
 José Rivera Martínez (1997-presente), futbolista peruano.